Batu Sawar (Rakit Kulim), een plaats in Indonesië
Batu Sawar (Maro Sebo Ulu), een plaats in Indonesië